Jean-Baptiste Girard (1680-1733) – gesuita francese
Jean-Baptiste Girard (1765-1850) – pedagogista svizzero meglio noto come Grégoire Girard
Jean-Baptiste Girard (1775-1815) – generale francese delle guerre napoleoniche